Savang ist der Name folgender Personen:

 Savang Vadhana, thailändische Königin 
 Savang Vatthana (1907–1978), letzter König von Laos

 Sauryavong Savang (* 1937), Prinz von Laos
 Savivanh Savang (1933–2007), Prinzessin von Laos
 Soulivong Savang (* 1963), Kronprinz von Laos
 Vong Savang (1931–1981?), Kronprinz von Laos